Just Like Heaven puede referirse a:

 Just Like Heaven, una canción de la banda inglesa The Cure.
 Just Like Heaven, una película del año 2005 protagonizada por Reese Witherspoon y Mark Ruffalo.